Kalach ist:
 die biblische Bezeichnung für Nimrud

Kalach ist der Nachname von:
 Alberto Kalach (* 1960), mexikanischer Architekt